

Кенсетт — місто, штат Арканзас
 Кенсетт — місто, штат Айова